Нуклеография — ( — ядро +  — пишу, изображаю) — метод медицинского обследования межпозвоночных дисков.

 Нуклеография — неустоявшееся название метода записи цифровой информации с помощью нуклеиновых оснований ДНК и РНК

Примечания